G. Branden Robinson est un développeur Debian, connu par ses contributions à l'environnement X Window System, et son poste de chef de projet Debian d' à .

Notes et références 

Personnalité américaine de l'informatique
Chef de projet Debian
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)